Melem bezeichnet:

 Melem (Patrizier), Frankfurter Patrizierfamilie, siehe Johann von Melem
 Melem (chemische Verbindung), eine chemische Verbindung, die bei der Herstellung von Melamin entsteht

Siehe auch:
 Mehlem (Begriffsklärung)
 Melemsches Hausbuch